Brian Schwenke (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Felix Schwenke (1979) – politico tedesco

Pagine correlate 
 Schwenk